Карлус Диегу Феррейра (; ) — бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC. 
По состоянию на 17 мая занимает 15 строчку официального рейтинга  UFC в лёгком весе.

Биография 
Карлус Диегу Феррейра родился 18 января 1985 года в муниципалитете Карейру-да-Варзеа штата Амазонас, Бразилия. В детстве играл в футбол, а в возрасте десяти лет увлёкся бразильским джиу-джитсу. Впоследствии получил чёрный пояс по БЖЖ, стал обладателем третьего дана в этой дисциплине.

В 2008 году переехал на постоянное жительство в США и годом позже решил заняться построением карьеры профессионального бойца ММА.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в апреле 2011 года, выиграл у своего соперника раздельным решением судей. Дрался в небольших американских промоушенах, таких как STFC, UWF, Legacy FC. Из всех поединков неизменно выходил победителем, завоевал титулы чемпиона STFC и Legacy FC в лёгкой весовой категории. Взял верх над достаточно известными соотечественниками Карлу Пратиром и Жоржи Патину.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке девять побед без единого поражения, Феррейра привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2014 году подписал с ней долгосрочный контракт. В дебютном поединке в октагоне UFC с помощью удушающего приёма сзади принудил к сдаче Колтона Смита, заработав бонус за лучшее выступление вечера.

В августе 2014 года техническим нокаутом во втором раунде победил Рамзи Ниджема, при этом получил награду за лучший бой вечера.

Первое в профессиональной карьере поражение потерпел в октябре 2014 года, поединок с Бенеилом Дариюшем продлился все отведённые три раунда, в итоге судьи единогласным решением отдали победу его сопернику.

В апреле 2015 года вышел в клетку против Дастина Пуарье и проиграл ему нокаутом в первом раунде.

Несмотря на два проигрыша подряд, Феррейра продолжил карьеру бойца и в январе 2016 года по очкам взял верх над канадцем Оливье Обен-Мерсье.

На май 2016 года планировался бой против Абеля Трухильо, однако в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил Феррейру в конечном счёте сняли с турнира и заменили новичком организации Джорданом Риналди. В итоге Американское антидопинговое агентство признало бойца виновным в использовании запрещённых веществ и отстранило его от участия в соревнованиях на 17 месяцев.

По окончании срока дисквалификации Карлус Диегу Феррейра вернулся в октагон UFC, в 2018 году отметился победами над такими бойцами как Джаред Гордон и Кайл Нельсон.

В феврале 2019 года встретился с россиянином Рустамом Хабиловым, шедшим на серии из шести побед. Не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и вынужден был отдать 20 % своего гонорара сопернику, тем не менее, бой сложился для него удачно — по истечении трёх раундов все трое судей отдали ему победу.

В сентябре 2019 года провёл поединок против другого россиянина Майрбека Тайсумова, тоже имевшего серию из шести побед в UFC — так же выиграл единогласным решением судей.

19 января 2020 года на турнире UFC 246 победил Энтони Петтиса, получив бонус за выступление вечера.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|17-5
|Матеуш Гамрот
|TKO (травма ребра)
|UFC Fight Night: Льюис vs. Докас
|
|align=center|2
|align=center|3:26
|Лас-Вегас, Невада, США 
|
|-
|Поражение
|align=center|17-4
|Грегор Гиллеспи
|TKO (удары руками)
|UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson
|
|align=center|2
|align=center|4:51
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-3
|Бенеил Дариюш
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-2
|Энтони Петтис
|Сдача (залом шеи)
|UFC 246
|
|align=center|2
|align=center|1:46
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-2
|Майрбек Тайсумов
|Единогласное решение
|UFC 242
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
|Рустам Хабилов
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Błachowicz vs. Santos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Кайл Нельсон
|TKO (удары руками)
|UFC 231
|
|align=center|2
|align=center|1:23
|Торонто, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
|Джаред Гордон
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros
|
|align=center|1
|align=center|1:58
|Остин, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Оливье Обен-Мерсье
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Johnson vs. Bader
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ньюарк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-2
|Дастин Пуарье
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas
|
|align=center|1
|align=center|3:45
|Фэрфакс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-1
|Бенеил Дариюш
|Единогласное решение
|UFC 179
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
|Рамзи Ниджем
|TKO (удары руками)
|UFC 177
|
|align=center|2
|align=center|1:53
|Сакраменто, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|Колтон Смит
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Swanson vs. Stephens
|
|align=center|1
|align=center|0:38
|Сан-Антонио, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Жоржи Патину
|Единогласное решение
|Legacy FC 25
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Хьюстон, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Крис Фист
|Единогласное решение
|Legacy FC 24
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Даллас, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Карлу Пратер
|Единогласное решение
|Legacy FC 20
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Корпус-Кристи, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Дэнни Салинас
|Сдача (удушение сзади)
|STFC 24: Bad Blood
|
|align=center|2
|align=center|1:41
|Мак-Аллен, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Хорхе Кортес
|Сдача (кимура)
|STFC 23: Ferreira vs. Cortez
|
|align=center|1
|align=center|0:43
|Мак-Аллен, США
|
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Травонн Хоббс
|Сдача (треугольник руками)
|UWF: Tournament of Warriors Finale
|
|align=center|2
|align=center|1:57
|Корпус-Кристи, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Эктор Муньос
|Сдача (рычаг локтя)
|UWF: Tournament of Warriors Round 1
|
|align=center|1
|align=center|3:38
|Корпус-Кристи, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Клинт Робертс
|Сдача (удушение сзади)
|UWF 1: Huerta vs. War Machine
|
|align=center|2
|align=center|0:39
|Фарр, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Джозеф Дейли
|Раздельное решение
|STFC 15
|
|align=center|3
|align=center|3:00
|Мак-Аллен, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил